Anglosaské příjmení Conley nosí více různých osobností:

 Chris Conley – americký hudebník
 Mike Conley (* 1962) – americký atlet
 Patrick Conley – Německo autor
 Robert J. Conley – americký autor
 Wayne Conley – americký scenárista